Dragon Age 4 — це рольова відеогра, яку розроблює BioWare і має видати Electronic Arts. Вона буде четвертою основною грою у франшизі Dragon Age.

Розробка 
Станом на січень 2021 року, четвертий основний проєкт у серії Dragon Age все ще розроблюється. Розробка цієї гри під кодовою назвою «Джоплін» («Joplin») розпочалася ще в 2015 році. Спочатку його задумували як меншу, більш спрямовану на розповідь гру, події якої розгортаються в одному з регіонів світу Dragon Age ― Тевінтерській імперії.

Проблеми з розробкою інших ігор Bioware, Mass Effect: Андромеда та Anthem, спричиняли неодноразові перерви, оскільки персонал «Joplin» переводили на ці ігри. У жовтні 2018 року Bioware та її материнська компанія EA взагалі скасували «Joplin», як повідомляють, через те, що вона не передбачала складової «постійного обслуговування» (коли розробники підтримують гру оновленнями, маючи на меті отримувати прибуток від гравців, які купують внутрішньоігрові речі), що забезпечує постійні можливості монетаризації.
Розробку Dragon Age 4 поновлено під кодовою назвою «Morrison», цього разу з «постійним обслуговуванням» і на основі коду Anthem. На заході EA Play у червні 2020 року знятки показали наявність червоного лиріуму як важливої частини сюжету гри. У 2020 році під час церемонії 2020 Game Awards оприлюднено новий тизер-трейлер. У ньому один з персонажів, гном Варик Тетрас, був оповідачем, а також з'явився головний антагоніст ― Солас, відомий як Жахливий Вовк.

Примітки 

Відеоігри, розроблені в Канаді
Фентезійні відеоігри
Ігри Electronic Arts
Dragon Age
Ігри Bioware
Action RPG
Відеоігри в розробці